Владимир Шаменко
 Шаменко, Владимир Владимирович (род. 1972) — спортсмен, спортивный гимнаст, заслуженный мастер спорта Украины.
 Шаменко, Владимир Петрович (1928—2006) — советский фигурист, заслуженный тренер РСФСР.